Katzenauge wird für verschiedene Begriffe, die sich vom eigentlichen Auge der Katze ableiten, verwendet

 für einen Reflektor als Sicherheitseinrichtung vor allem im Straßenverkehr, siehe Katzenauge und Rückstrahler
 für eine Varietät des Edelsteins Chrysoberyll, der den Katzenaugeneffekt (Chatoyance) zeigt
 ein Roman von Margaret Atwood, siehe Katzenauge (Roman)
 ein Buch von Stephen King und dessen Verfilmung, siehe Katzenauge (Film)
 für das Auge von Katzen, siehe Tapetum lucidum
 für die Erbkrankheit Katzenaugen-Syndrom
 für eine Glasmurmel des Murmelspiels
 eine japanische Manga- und Animeserie, siehe Ein Supertrio
 einen Teil des Fußes mancher Schnecken, siehe Operculum
 eine der ersten Briefmarken: siehe Artikel Ochsenauge von Brasilien
 Cateye, Marke der Cateye Co., Ltd., Osaka, Japan, gegründet 1954, stellt Reflektoren für Straße, Kfz und Fahrrad, sowie Radbeleuchtung und -computer her

Siehe auch:
 Katzenaugen-Quarz
 Kattaugo (norwegisch), Felsvorsprünge an der Prinz-Harald-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Cat’s Eye